

Geografia 
 Germania
 Lüchow – comune dello Schleswig-Holstein
 Lüchow – città della Bassa Sassonia
 Łuchow – città nel circondario dell'Oberspreewald-Lusazia,  Brandeburgo
 Circondario di Lüchow-Dannenberg – circondario della Bassa Sassonia
 Samtgemeinde Lüchow – comunità amministrativa nel circondario di Lüchow-Dannenberg della Bassa Sassonia

Persone 
 Mogens Lüchow – schermidore danese